Cristóbal kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Cristóbal, Dominikanska republiken, kommun i Independencia,

Spanien 

 Cristóbal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cristóbal, Spanien, ort i kommunen,